Стивен Кенни (; ) — ирландский футболист, футбольный тренер, главный тренер сборной Ирландии.

Тренерская карьера

Шемрок Роверс 
Кенни пришёл в команду после трёх сезонов в «Дерри Сити». Придя в команду, изменил состав тренерского персонала, на трансферном рынке серьёзно усилил защитную и вратарскую линию.

Статистика на тренерской должности

Ссылки 
 

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Хоум Фарм»
Футбольные тренеры Ирландии
Тренеры ФК «Лонгфорд Таун»
Тренеры ФК «Богемиан»
Тренеры ФК «Дерри Сити»
Тренеры ФК «Данфермлин Атлетик»
Тренеры ФК «Шемрок Роверс»
Тренеры ФК «Дандолк»
Тренеры сборной Ирландии по футболу